Стри́жень (слово сходить до  — «стрімкий», «гострий») — найглибше місце річки, де дуже швидко тече вода; бистрина. Звідси походять численні гідроніми:

 Стрижень — річка в Чернігівській областях, права притока Десни;
 Стрижень — річка в Коропському районі Чернігівської області, ліва притока Коропця;
 Стрижень — річка в Бородянському районі Київської області, права притока Здвижа.